Ouro Prêto est la graphie de Ouro Preto avant la réforme orthographique de 1990.

Ouro preto est un terme portugais signifiant « or noir ».

Sciences et techniques 
 (10771) Ouro Prêto, ou (10771) Ouro Preto, est un astéroïde de la ceinture principale.

Anthroponyme 
 O Visconde de Ouro Preto (« le vicomte d'Ouro Preto ») est le titre sous lequel est connu  (1836-1912), un homme politique brésilien, .

Toponyme 

 Ouro Preto, une ville de l'État du Minas Gerais ;
 Ouro Preto do Oeste, une municipalité de l'État du Rondônia ;
 le rio Ouro Preto, une rivière de l'État d'Acre ;
 le , une rivière de l'État du Rondônia.

Voir aussi